Marotta ima više značenja:
 Marotta, Avellino
 Marotta, Pesaro-Urbino
 Marotta, Trapani